Una pila de botó és una pila elèctrica en un recipient de metall en forma de disc amb el contenidor de metall en general connectat al pol positiu, i la tapa connectada al pol negatiu. El nom es refereix a la similitud amb un botó i de fet és una bateria amb només una cel·la. Hi ha molts tipus de piles de botó, de totes les mides i amb diferents voltatges.

Aplicacions 
Les piles de botó s'utilitzen en molts dispositius electrònics portàtils. Alguns exemples són: Audiòfons, rellotges, calculadores, càmeres analògiques, càmeres digitals, PDAs, MP3s, comandaments a distància, ordinadors, i també molts videojocs i similars.

Tipus 
Igual que les bateries convencionals, les piles de botó es troben en ple desenvolupament. Per exemple, a banda de les de zinc-carboni també n'hi ha de tecnologia alcalina, zinc-aire, liti, NiMH, ions de liti, i d'altres. La més petita té un diàmetre de 5,8 mm i un gruix de només 1,25 mm. La més gran mesura 25 mm de diàmetre amb un gruix de 7,5 mm.

Les següents taules mostren els tipus més corrents.

Referències

Vegeu també 
 Pila de mercuri
Bateries elèctriques